Per Domodedovo , si può intendere:

Domodedovo, città della Russia 
Domodedovo Airlines, aerolinea russa
Aeroporto di Mosca-Domodedovo, aeroporto di Mosca